

Марино-Поле () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Петрич.
 Марино-Поле () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Карлово.